Тијера Прометида има више значења:

 Тијера Прометида (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тијера Прометида (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику